Влади́мир Фёдорович Панибудьла́ска (14 июля 1929, Петриковка — 26 июля 2011) — советский и украинский историк, политолог, исследователь истории межнациональных отношений, доктор исторических наук (с 1976 года), профессор (с 1981 года). Лауреат Государственной премии УССР в области науки и техники (1984).

Биография 
Родился 14 июля 1929 года в селе Петриковцы (ныне посёлок городского типа Днепропетровской области). По окончании средней школы учился живописи в Одесском художественном училище, затем в художественном институте. В 1954 году окончил исторический факультет Днепропетровского государственного университета. Работал учителем школы № 54 города Днепропетровска.

В 1958–1961 годах — аспирант кафедры истории КПСС Киевского государственного университета. В 1961 году, под руководством И. Д. Ремезовского, защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Коммунистическая партия — организатор и руководитель комсомола Украины. 1919-1920 гг.». После защиты работал младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником Института истории партии при ЦК КПУ. В 1964–1977 гг. — младший научный сотрудник отдела истории социалистического и коммунистического строительства, старший научный сотрудник отдела истории коммунистического строительства Института истории АН УССР.

В 1976 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Укрепление дружбы и интернационального единства народов СССР в условиях развитого социализма». В 1977–2009 годах — заведующий кафедрой истории КПСС и научного коммунизма Киевского инженерно-строительного института, руководитель кафедры политических наук. После перехода на преподавательскую работу продолжал заниматься научно-исследовательской деятельностью.

Был членом правления секции общественных наук Украинского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами, работал на руководящих должностях в обществе «Знание».

В 1990-х годах возглавлял научно-экспертный совет Министерства образования и науки Украины по профессиональному направлению «История», а также работал в её секции «Философия и история», был членом редколлегии «Украинского исторического журнала» и журнала «Проблемы миграции», руководителем научной программы «Этнонациональная история Украины». Под его руководством и при его авторстве вышли:
 «Малая энциклопедия этногосударствоведения»;
 «Миграционные процессы в современном мире: мировой, региональный и национальный измерения»;
 справочник «Национальные процессы в Украине: история и современность. Документы и материалы» (в 2 томах);
 «Голодомор на Украине 1932-1933»;
 «Украинский язык как государственный: образование, политика».
Учёный был избран академиком украинских академий исторических и политических наук. В 2001 году ему присвоено почётное звание заслуженного деятеля науки и техники Украины. В 2007 году указом Президента Украины, награждён орденом «За заслуги» III степени.

Умер 26 июля 2011 года.

Научная деятельность 
Длительное время исследовал проблемы истории СССР, УССР, проблемы межгосударственных и межнациональных отношений, истории КПСС, КПУ, комсомола, воспитательной работы с молодёжью. В последние годы, особенно с 1991 года, начал активно разрабатывать политологическую тематику. Его научная деятельность была сконцентрирована вокруг вопросов соборности Украины, консолидации украинского общества, этнонациональной истории Украины и политологии. Основные работы:
 Ленінська національна політика у дії. — Київ, 1987;
 Ленінська політика інтернаціоналізму. — Київ, 1986 (в соавторстве);
 Сила великої дружби. — Київ, 1982;
 В единой семье народов. — Москва, 1979 (в соавторстве);
 Інтернаціоналістська єдність радянської молоді. — Київ, 1978;
 Дружба і співробітництво українського народу з братніми народами СРСР. 1959—1965 рр. — Київ, 1967.
Был членом редакционных коллегий и авторских коллективов фундаментальных изданий «История Украинской ССР» и «История городов и сёл Украинской ССР».

Подготовил 3 докторов и более 30 кандидатов наук.

Примечания

Литература 
 Вчені Інституту історії України: Біобібліографічний довідник / Серія «Українські історики». — Випуск 1. — Київ, 1998.

Ссылки 
 Институт истории Украины НАН Украины 

Историки СССР
Историки Украины
Политологи Украины
Преподаватели вузов Киева
Члены КПСС